Siregar ist der Familienname folgender Personen:

 Arifin Siregar (1934–2019), indonesischer Politiker und Diplomat
 Danish Siregar (* 2003), singapurischer Fußballspieler
 Meisya Siregar (* 1979), indonesische Schauspielerin